Карл Густав Кальвер (; , Штутгарт, — , там же) — немецкий энтомолог и ботаник.

Сначала служил в лесном ведомстве в Вюртемберге, затем изучал в Гиссене естественные науки. Известен преимущественно своим руководством «Книга жуков. Всеобщая и специальная естественная история жуков Европы» («»; Штутгарт, 1858), которое было издано и на русском языке. Напечатал также брошюру «Растения Германии, используемые в промышленности» (; Штутгарт, 1854).

Источники 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Штутгарте
Умершие в Штутгарте
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Энтомологи Германии
Биологи XIX века